Servi Sulpici (sacerdot), sacerdot romà el 463 aC.
 Servi Sulpici Camerí, tribú amb poder de cònsol el 393 aC i tribú militar el 391 aC.
 Servi Sulpici Camerí Cornut, diversos personatges.
 Servi Sulpici Camerí Ruf, cònsol de Roma el 345 aC.
 Servi Sulpici Galba, diversos personatges.
 Servi Sulpici Lemònia Ruf, orador i jurista romà de rang eqüestre, cònsol el 51 aC.
 Servi Sulpici Pretextat, magistrat romà 
 Servi Sulpici Ruf, diversos personatges.
 Servi Sulpici Servi Galba, tribú militar el 167 aC.
 Servi Sulpici Servi Servi Galba, magistrat romà i fill del cònsol Servi Sulpici Servi Galba.